Luis Cifuentes puede referirse a:
 Jorge Luis Cifuentes Méndez, deportista colombiano de la especialidad de Patinaje
 Luis Eduardo Cifuentes, exparamilitar colombiano
 Luis Vicuña Cifuentes, político y abogado chileno